Aktorzy
 Danny Lloyd – amerykański aktor

 Piłkarze
 Danny Lloyd – angielski piłkarz grający na pozycji ofensywnego pomocnika w klubie Salford City F.C.
 Danny Lloyd – angielski piłkarz grający na pozycji bramkarza